O Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS, criado em 27 de novembro de 1973, é um dos órgãos ligados à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

O Instituto foi criado a partir de um projeto para intercâmbio médico-científico entre a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e a Universidade. Foi o primeiro projeto de cooperação estabelecido pela JICA na América Latina. Desde sua fundação, o Instituto objetiva o ensino em pós-graduação e o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de geriatria e de gerontologia, oferecendo anualmente cursos de especialização, mestrado e doutorado e residência médica.

Funciona no terceiro andar do Hospital São Lucas da PUCRS.

Ligações externas
 Página do Instituto de Geriatria e Grontologia (IGG)

Geriatria, Gerontologia